Desa Kalimanggis kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kalimanggis (administrativ by i Indonesien, lat -7,25, long 110,26), Jawa Tengah, 
 Desa Kalimanggis (administrativ by i Indonesien, lat -6,97, long 109,90), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar